Amerikai Egyesült Államok
 McNeill (Mississippi)
 McNeill (Nyugat-Virginia)